Lissizian ist der Familienname folgender Personen:

 Srbui Stepanowna Lissizian (1893–1979), armenisch-sowjetische Ethnografin
 Tamara Nikolajewna Lissizian (1923–2009), russische Regisseurin und Drehbuchautorin